Gram foi uma banda brasileira de indie rock formada em 2002 em São Paulo.

Em sua primeira fase, o grupo contava com Sérgio Filho (vocais e guitarra), Marco Loschiavo (guitarra), Luiz Ribalta (guitarra), Marcello Pagotto (baixo) e Fernando Falvo (bateria). 

Ao retomarem as atividades em 2014, a banda voltou sem Sérgio e sem Luiz. Ferraz assumiu os vocais e a guitarra base e o músico Raphael Taira (teclado) passou a integrar o grupo no ano seguinte.

Carreira
Em 2002 o cantor Sérgio Filho e o baixista Marcello Pagotto – que tocavam juntos nas bandas Mosva e The Beatless, cover dos Beatles – formaram o Gram junto com o guitarrista Marco Loschiavo e o baterista Fernando Falvo. Gravam seu primeiro disco de maneira independente, assim como o primeiro clipe, criado e animado por Sergio Filho, durante seu período de férias. Com o lançamento do videoclipe "Você pode ir na janela", a banda chamou a atenção da Deckdisc que lançou em 2004 o primeiro álbum da banda, auto-intitulado. Entre 2004 e 2005, a banda fez vários concertos, tocou em festivais como Abril Pro Rock e o Festival de Verão de Salvador. Em 2005, a banda lançou o álbum ao vivo MTV Apresenta Gram que saiu em DVD e CD. No começo de 2006, começaram a trabalhar no novo álbum, batizado Seu Minuto, Meu Segundo, lançado em 19 de setembro de 2006. Em 9 de julho de 2007 foi anunciado o fim da banda. 

Em 2014 os músicos decidiram voltar com a banda após a campanha Volta Gram nas redes sociais, porém o cantor Sérgio não quis retornar e os vocais passaram para Ferraz. Naquele ano é lançado o EP Outro Seu pela Sony. Em 2016 o grupo lançou as músicas "Minha Rapunzel tem Dread", com MC Soffia e Pedro Angeli, e "Guepardo", últimos trabalhos antes de encerrar os trabalhos novamente.

Integrantes
 Sérgio Filho – vocal, guitarra e piano (2002–2007)
 Luiz Ribalta  – guitarra (2002–2006)
 
 
 
 Ferraz – vocal, guitarra e piano  (2014–2017)
 Raphael Taira – teclado (2015–2017)

Discografia

Álbuns de estúdio

Álbuns ao vivo

Singles

Ligações externas
 Sítio oficial

Bandas da cidade de São Paulo
Bandas de rock do Brasil
Bandas de indie rockBandas formadas em 2002
Bandas extintas em 2007
Bandas reativadas em 2014
Artistas da Deckdisc